Капал — топонимы в Казахстане:
 Капал — село в Аксуском районе Алматинской области.
 Капал (быв. Ворошилово) — село в Жамбылском районе Жамбылской области.
 Капал (река) — река в Аксуском районе Алматинской области.